El Distrito de Bayona (en francés: «Arrondissement de Bayonne») es un distrito de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Atlánticos (en francés Pyrénées-Atlantiques), de la región de Nueva Aquitania (en francés Nouvelle-Aquitaine). Cuenta con 19 cantones y 123 comunas.

La capital de un distrito se llama en francés sous-préfecture (subprefectura).

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Bayona son:
 Cantón de Anglet-Norte 
 Cantón de Anglet-Sur
 Cantón de La Bastide-Clairence
 Cantón de Bayona-Este
 Cantón de Bayona-Norte
 Cantón de Bayona-Oeste
 Cantón de Biarriz-Este
 Cantón de Biarriz-Oeste
 Cantón de Bidache
 Cantón de Espelette
 Cantón de Hasparren
 Cantón de Hendaya
 Cantón de Iholdy
 Cantón de Saint-Étienne-de-Baïgorry
 Cantón de San Juan de Luz
 Cantón de San Juan Pie de Puerto
 Cantón de Saint-Palais
 Cantón de Saint-Pierre-d'Irube
 Cantón de Ustaritz

Comunas

Véase también 
 Cantones de Pirineos Atlánticos
 Comunas de Pirineos Atlánticos

Enlaces externos 
 Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Bayona
País Vasco francés
Bayona